Caucalis gerardi är en flockblommig växtart som beskrevs av Schwägr. och Ernst Gottlieb von Steudel. Caucalis gerardi ingår i släktet piggkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piggkörvlar
gerardi